Guillaume Briçonnet ist der Name folgender Personen

*Guillaume Briçonnet (Kardinal) (1445–1514), französischer Staatsmann und Kardinal
Guillaume Briçonnet (Bischof) (1470–1534), französischer Bischof